Oscurità

Cinema 
 Buio  – film del 2009 diretto da Giulia Oriani
 Buio – cortometraggio del 2012 diretto da Jacopo Cullin
 Buio – film del 2019 diretto da Emanuela Rossi

Letteratura 
 Buio  – raccolta di racconti di Dacia Maraini del 1999
 Buio  – saggio di Paolo Mauri del 2007

Televisione 
 Buio  – miniserie televisiva

Altri progetti